Engelse mijl (lengtemaat)
Engelse mijl (atletiek)